Rondo bzw. Rondò steht für:

 Rondo (Musik), Kompositionsform
 Rondo (Musikmagazin), Zeitschrift für klassische Musik
 Rondo (Schifffahrt), Wendemanöver in der Flussschifffahrt
 Rondo (Rebsorte), Rotweinrebe
 Rondo (1966), jugoslawisches Filmdrama von Zvonimir Berković
 Rondo (Graz), Gebäude mit Ateliers und Wohnungen für internationale Künstler in Graz
 Rondo 1-B, Hochhaus in Warschau
 Rondo-Galago, Primatenart
 Rondò Veneziano, italienisches Orchester
 Rondo, wöchentliche Zeitungsbeilage, siehe Der Standard#Inhalt und Blattlinie
 Rondo, Pkw-Modell, siehe Kia Carens
 Rondo, 1982 veröffentlichter Roman, siehe Kazimierz Brandys#Werke
 Rondo Burgdorf, Schweizer Maschinenhersteller 
 Rondo Ganahl, österreichisches Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie, siehe Johann Josef Ganahl#Frastanz
 RONDO, Bezeichnung verschiedener Kaffeemischungen, siehe Röstfein

geographische Objekte:
 Rondo (Insel), nördlichste Insel Indonesiens
 Rondo (Arkansas)
 Rondo (Michigan)
 Rondo (Missouri)
 Rondo (Virginia)

Personen:
 Don Rondo (1930–2011), US-amerikanischer Sänger
 Gene Rondo (1943–1994), jamaikanischer Sänger
 Paolo Rondo-Brovetto (* 1961), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Quando Rondo (* 1999), US-amerikanischer Rapper, Sänger und Songwriter
 Rajon Rondo (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Rondeau